Abschiebung steht für:
 Abschiebung (Geologie), eine Verwerfung
 Abschiebung (Recht), die behördliche Vollstreckung der Ausreisepflicht einer Person

Siehe auch: